El término Ull puede referirse a:

 La abreviación de la Universidad de La Laguna en las Islas Canarias.
 Ull (mitología nórdica), un personaje de la mitología nórdica.